Такмичење у седмобоју за жене на једанаестом Светском првенству у атлетици 2007. одржано је 25—26. августа 2007. на Нагаи стадиону у Осаки, Јапан.

Стартовало је 39 седмобојки из 22 земље. Такмичење су завршиле 32.

Рекорди 
стање на дан 25. августа 2007.

Освајачице медаља 

Победница Каролина Клифт из Шведске постигла је други резултат свих времена у седмобоју и поставила нови европски рекорд. Поред овог рекорда оборена су и три национална и седам личних. као и неколико личних најбољих резултата сезоне.

Резултати 
У табели су дати коначни резултати после свих 7 дисциплина.

ЕР= европски рекорд; НР= национални рекорд; ЛР= лични рекорд; ДК= дискалификација; П= нема резултат(преступи); О= одустала

Види још 
 Седмобој
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици, жене, седмобој

Спољашње везе

Резултати (по дисциплинама и укупно) 
 100 m препоне, вис, кугла, 200 m, даљ, копље, 800 m - IAAF.org
 Коначни извештај - ИААФ. орг

Извештаји по дисциплинама 
 100 m препоне, вис, кугла, 200 m, даљ, копље, 800 m - ИААФ. орг
 Коначан пласман - сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Седмобој на Светском првенству у атлетици на отвореном